Alexander Herr (ur. 4 października 1978 w Furtwangen) – niemiecki skoczek narciarski, drużynowy złoty i brązowy medalista mistrzostw świata (2001), drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (2006), czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery  
Jego matka jest z pochodzenia Polką. Ojciec Hans Paul Herr zaś jest trenerem skoków.

Po raz pierwszy stanął na nartach skokowych w wieku trzech lat. Od 1993 do 2006 znajdował się w szerokiej kadrze Niemieckiego Związku Narciarskiego, reprezentował jednocześnie barwy klubu ST Schonach-Rohrhardsberg. W 1993 zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Harrachovie. W reprezentacji seniorskiej startował na mistrzostwach świata w Lahti w 2001, gdzie zdobył złoty medal w drużynie w konkursie na skoczni dużej i brązowy na skoczni średniej. W konkursach indywidualnych był 7. na dużej i 16. na średniej skoczni.

Po raz pierwszy w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata był w styczniu 1999 – zajął 9. miejsce w Engelbergu. Najlepszy okres w jego karierze to rok 2004. Wtedy to zajął swoje jedyne dwa miejsca na podium Pucharu Świata. W marcu był trzeci w konkursie w Kuopio, natomiast w listopadzie, w pierwszym konkursie nowego sezonu, był drugi na skoczni w Ruce (za Janne Ahonenem). W klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2003/2004 zajął 26. miejsce, natomiast sezon 2004/2005 ukończył na 24. pozycji, mimo iż z powodu kontuzji po upadku na skoczni w Willingen wystartował jedynie w pierwszych 12 z 28 konkursów. W 2004 roku zdobył także indywidualne mistrzostwo Niemiec.

Podczas konkursu drużynowego mistrzostw świata w lotach narciarskich w Tauplitz w sezonie 2005/2006 ustanowił swój rekord życiowy (203,5 m).

Podczas kariery miał raz poważną kontuzję – złamaną nogę, która wykluczyła go ze startów na pół roku.
Po kłótni z trenerem podczas ZIO 2006 odszedł z reprezentacji Niemiec. Od sezonu 2006/2007 miał skakać w barwach Szwecji (został nawet włączony do pierwszej reprezentacji tego kraju), ale przez kłopoty z przyznaniem obywatelstwa pomysł upadł. W związku z pochodzeniem matki wystosował list do Polskiego Związku Narciarskiego, aby rozpatrzono możliwość jego startów w barwach Polski. Kiedy dowiedział się, że proces przyznawania obywatelstwa może opóźnić jego powrót na skocznie o kolejny sezon, w lipcu 2007 podjął oficjalną decyzję o zakończeniu kariery.

W maju 2009 podjął decyzję o powrocie do skoków. Niecałe trzy miesiące później wystartował w kwalifikacjach do inaugurujących zawodów LGP, jednak nie udało mu się do nich zakwalifikować.

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 2006  Turyn/Pragelato – 21. miejsce (K-95)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 7. miejsce (K-116), 16. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 2001  Lahti – złoty medal (K-116), brązowy medal (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – 21. miejsce
 Drużynowo
 2006  Tauplitz – brązowy medal

Mistrzostwa świata Juniorów 
 Indywidualnie
 1993  Harrachov – brązowy medal
 Drużynowo
 1993  Harrachov – brązowy medal
 1995  Gällivare – złoty medal
 1996  Asiago – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 82.
 sezon 1995/1996: 75.
 sezon 1997/1998: 64.
 sezon 1998/1999: 37.
 sezon 1999/2000: 35.
 sezon 2000/2001: 40.
 sezon 2001/2002: 33.
 sezon 2002/2003: 57.
 sezon 2003/2004: 26.
 sezon 2004/2005: 24.
 sezon 2005/2006: 28.

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994/1995 – 54.
 1995/1996 – 47.
 1997/1998 – 50.
 1998/1999 – 23.
 1999/2000 – 26.
 2000/2001 – 17.
 2001/2002 – 41.
 2002/2003 – 60.
 2003/2004 – 36.
 2004/2005 – 29.
 2005/2006 – 19.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 20.
 2000 – 41.
 2001 – 41.
 2002 – 38.
 2003 – 32.
 2004 – 18.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 8.
 1995 – 26.
 1996 – 54.
 1998 – 13.
 2000 – 30.
 2001 – 24.
 2002 – 21.
 2003 – 15.
 2004 – 26.
 2005 – 21.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001
Ludzie urodzeni w Furtwangen im Schwarzwald